Baym ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Baym (* 1935), US-amerikanischer Physiker
 Nina Baym (1936–2018), amerikanische Literaturwissenschaftlerin